Louis Gustave Adolphe Gérard, né le  à Arras et décédé le  à Saint-Cyr-sur-Mer, fut l'un des meilleurs pilotes de course automobile français de son époque et prendra le départ de nombreuses épreuves pour voitures de Sport et de Grand Prix. Une carrière qu'il doit à la ténacité de son fils Jean-Yves qui, subjugué par une superbe Delage D8 exposée avenue de la Grande Armée, fit "des pieds et de mains" pour y attirer son père. 

Lui qui aimait déjà les belles autos n'eut pas grand peine en accédant à la demande de son fils. Entrepreneur et entreprenant, ce grand blond avait ramené des États-Unis les premières machines à sous.

Quelle ne fut pas la surprise du vendeur Delage quand il dut encaisser le montant d'une Delage D8 payée en sacs de petite monnaie !

Biographie 
Il est le second d'une fratrie de sept enfants. Sa carrière en sport automobile s'étala entre 1937 et 1952.

Amateur de belles voitures, il fut un important distributeur de machine à sous à Paris durant les années 1930. 

Ayant par hasard acheté une Delage en 1937 (payée en pièces de monnaie comme il se devait), il termina dans les cinq premiers des 24 Heures du Mans 1937 dès sa première sortie en course, à l'âge de 38 ans, son équipier d'alors lui ayant suggéré de faire courir le coupé qu'il venait d'acquérir. 

Remarqué pour sa fougue, il courut pour l'Écurie Walter S. Watney en 1939, toujours sur Delage. 10 ans plus tard il retrouva celle-ci, toujours lors de l'épreuve mancelle.

En quatre participations aux 24 Heures du Mans, il termina à trois reprises dans les cinq premiers.

En Formule 1, il disputa deux épreuves après-guerre (hors championnat mondial), lors des Grand Prix de Paris 1950 et 1951 ( sur Delahaye 3000 L6 privée, sa dernière apparition en course à 52 ans).

Il décéda à plus de cent ans, sur le littoral méditerranéen.

Palmarès 

Voitures de Sport:
 RAC Tourist Trophy, en 1938 sur Delage D6-70 3L. I6 (épreuve alors pour catégorie SportsCars, à Donington Park;  vainqueur de l'épreuve, après Jean Chassagne);
  du Grand Prix d'Anvers, en 1938 sur  Delage D6-70 3L. I6 privée ( de la première course en 1939, pour W. S. W.);
  des 24 Heures de Spa, en 1938 sur Delage D6-70 3L. I6 (avec Georges Monneret, vainqueurs de catégorie <4L.);
  des 24 Heures du Mans, en 1939, sur Delage D6 3L. (avec Georges Monneret, vainqueurs de classe <3L.);
  des Coupes du Salon, en 1948 sur Delage D6 3L;
  des Coupes de Vitesse, en 1950 sur Delage D6 3L.;
  des Coupes du Salon, en 1950 sur Delage D6 3L.  ( en 1949);
  des 12 Heures de Paris, en 1950 sur Delage D6 3L. (vainqueur de classe Sport 3L.);
  de la Coupe d'Automne, en 1937 sur Delage D6-70 3L. I6;
  des 24 Heures du Mans, en 1937 sur Delage D6-70 3L. I6 (avec Jacques de Valence de Minardiere,  vainqueurs de classe <3L); 
  des 24 Heures du Mans, en 1949 sur Delage D6 3L. (avec l'espagnol  Francisco Godia-Fales, dit Chico,  de classe Sport 3.0); 
  du Grand Prix de Rouen, en 1950 sur Delage D6 3L.;
Grand Prix:
  du Grand Prix de Paris, en 1950 sur Delage 3000 L6 (privé, derrière Georges Grignard sur Talbot Lago T26C à Montlhéry);
  du Grand Prix de Cork, en 1938, sur Delage D6-70 3L. I6;
  du Grand Prix du Comminges, en 1939 sur Delage D6 3L.;
  du Grand Prix du Salon, en 1949 sur Delage 3000 L6 (à Montlhéry);
  du Grand Prix de Belgique, en 1939 sur Delahaye T135CS (à Spa-Francorchamps).

Notes et références

Liens externes 
 
 Louis Gérard sur Driverdb;
 Louis Gérard sur Kolombus;
 Louis Gérard sur Les24Heures;
 Louis Gérard sur 24HeuresenPiste;
 Louis Gérard sur RacingSportsCars.

Pilote automobile français
Pilote des 24 Heures du Mans
Pilote de Grand Prix (avant 1950)
Pilote de Formule 1
Naissance en avril 1899
Naissance à Arras
Décès en mai 2000
Décès à Saint-Cyr-sur-Mer
Décès à 101 ans
Centenaire français